Digeråstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Digeråstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Digeråstjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (9,49 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn